

Ноллвуд — місто, штат Техас
 Ноллвуд — переписна місцевість, штат Іллінойс